Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2025 – dwudzieste piąte mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbędą się w 2025 roku w Polsce.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Polsce przez Radę IHF w lutym 2020 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2025
2025 w piłce ręcznej
2025 w Polsce
Piłka ręczna w Polsce